

Geografia
Dumfries – città in Scozia
Dumfries – città in Virginia, USA
Contea di Dumfries – contea della Scozia

Persone
Denzel Dumfries – calciatore olandese
Johnny Dumfries – pilota automobilistico britannico